Pomonte bezeichnet die italienischen Orte

 Pomonte, Ortsteil von Fara in Sabina (Provinz Rieti)
 Pomonte, Ortsteil von Gualdo Cattaneo (Provinz Perugia)
 Pomonte, Ortsteil von Marciana (Toskana) auf der Insel Elba (Provinz Livorno)
 Pomonte, Ortsteil von Scansano (Provinz Grosseto)